Михаи́л Демья́нов: Демьянов, Михаил Александрович (1873—1913) — русский живописец.
 Демьянов, Михаил Емельянович (1955—1996) — подполковник милиции РФ, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Демьянов, Михаил Иванович (1955—1996) — капитан милиции РБ, погиб при исполнении служебных обязанностей.